Дивізіон 2: 1969 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 48 клубів, розділені на чотири групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1969 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Сандокернс», «Гаммарбю», «Ергрюте» і Гельсінгборг ІФ. 

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі «Гаммарбю» та «Ергрюте».

Турнірні таблиці

Норрланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|«Сандокернс» СК (Умео)|| 22 || 14 || 3 || 5 || 36 || 20 || 16 || 31
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|«Брюнес» ІФ (Євле)|| 22 || 12 || 6 || 4 || 50 || 23 || 27 || 30
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Домше ІФ|| 22 || 10 || 4 || 8 || 33 || 29 || 4 || 24
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФК Гольмсунд|| 22 || 9 || 6 || 7 || 34 || 23 || 11 || 24
|-
| 5||style="text-align:left"|ГІФ Сундсвалль|| 22 || 9 || 5 || 8 || 39 || 30 || 9 || 23
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІФК Лулео|| 22 || 8 || 7 || 7 || 25 || 21  || 4 || 23
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Юсдальс ІФ|| 22 || 7 || 7 || 8 || 31 || 29 || 2 || 21
|-
| 8 ||style="text-align:left"|ІФК Гернесанд|| 22 || 6 || 6 || 10 || 23 || 30 || -7 || 18
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Шеллефтео АІК|| 22 || 7 || 4 || 11 || 19 || 36 || -17 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Гімонес ЦК|| 22 || 5 || 8 || 9 || 25 || 44 || -19 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|«Єфле» ІФ (Євле)|| 22 || 6 || 5 || 11 || 24 || 37 || -13 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Єлліваре СК|| 22 || 6 || 5 || 11 || 20 || 37 || -17 || 17
|}

Свеаланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)|| 22 || 17 || 2 || 3 || 55 || 17 || 38 || 36
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|Дегерфорс ІФ|| 22 || 14 || 3 || 5 || 60 || 26 || 34 || 31
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФК Ескільстуна|| 22 || 12 || 4 || 6 || 42 || 20 || 22 || 28
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІК «Браге» (Бурленге)|| 22 || 11 || 2 || 9 || 29 || 36 || -7 || 24
|-
| 5 ||style="text-align:left"|Сандвікенс ІФ|| 22 || 10 || 2 || 10 || 33 || 39 || -6 || 22
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІФК Стокгольм|| 22 || 8 || 5 || 9 || 25 || 31 || -6 || 21
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Малунг ІФ|| 22 || 8 || 4 || 10 || 29 || 32 || -3 || 20
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Ельвше АІК|| 22 || 6 || 8 || 8 || 20 || 26 || -6 || 20
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Седертельє СК|| 22 || 7 || 5 || 10 || 26 || 32 ||-6 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Сундбібергс ІК|| 22 || 8 || 3 || 11 || 28 || 35 ||-7 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|«Росунда» ІС (Стокгольм)|| 22 || 4 || 9 || 9 || 23 || 38 || -15 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|ІФК Вестерос|| 22 || 1 || 5 || 16 || 17 || 55 || -38 || 7
|}

Північний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)|| 22 || 15 || 5 || 2 || 59 || 28 || 31 || 35
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|Шевде АІК|| 22 || 11 || 6 || 5 || 47 || 33 || 14 || 28
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФ СААБ (Лінчепінг)|| 22 || 11 || 6 || 5 || 39 || 31 || 8 || 28
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|«Вестра Фрелунда» ІФ (Гетеборг)|| 22 || 11 || 2 || 9 || 37 || 34 || 3 || 24
|-
| 5||style="text-align:left"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)|| 22 || 8 || 6 || 8 || 25 || 23 || 2 || 22
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Тідагольмс ГІФ|| 22 || 8 || 4 || 10 || 35 || 38 || -3 || 20
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Грімсос ІФ|| 22 || 9 || 2 || 11 || 30 || 36 || -6 || 20
|-
| 8 ||style="text-align:left"|ІФК Арвіка|| 22 || 7 || 6 || 9 || 23 || 29 || -6 || 20
|-
| 9 ||style="text-align:left"|ІФК Вернаму|| 22 || 7 || 6 || 9 || 24 || 31 || -7 || 20
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|«Скугенс» ІФ (Гетеборг)|| 22 || 6 || 5 || 11 || 32 || 45 || -13 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Карлстадс БК|| 22 || 5 || 5 || 12 || 35 || 39 || -4 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Чінна ІФ|| 22 || 5 || 5 || 12 || 27 || 46 || -19 || 15
|}

Південни Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|Гельсінгборг ІФ|| 22 || 13 || 5 || 4 || 42 || 25 || 17 || 31
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|ІФК Мальме|| 22 || 13 || 4 || 5 || 50 || 23 || 27 || 30
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Кальмар ФФ|| 22 || 11 || 5 || 6 || 46 || 36 || 10 || 27
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Гальмстад БК|| 22 || 10 || 5 || 7 || 46 || 34 || 12 || 25
|-
| 5||style="text-align:left"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)|| 22 || 9 || 6 || 7 || 29 || 28 || 1 || 24
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІФК Треллеборг|| 22 || 9 || 6 || 7 || 21 || 23 || -2 || 24
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Ландскруна БоІС|| 22 || 9 || 4 || 9 || 33 || 35 || -2 || 22
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Гесслегольмс ІФ|| 22 || 8 || 4 || 10 || 38 || 34 || 4 || 20
|-
| 9 ||style="text-align:left"|ІФЕ/Брумелла ІФ|| 22 || 6 || 6 || 10 || 26 || 27 || -1 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|ІК «Атлетен» (Ландскруна)|| 22 || 5 || 8 || 9 || 19 || 36 || -17 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Блумстермола ІК|| 22 || 4 || 5 || 13 || 20 || 44 || -24 || 13
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Сельвесборгс ГІФ|| 22 || 3 || 6 || 13 || 24 || 49 || -25 || 12
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 «Сандокернс» СК (Умео) - «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм) 1-2
 Гельсінгборг ІФ - «Ергрюте» ІС (Гетеборг) 0-4
 «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм) - Гельсінгборг ІФ 2-0
 «Ергрюте» ІС (Гетеборг) - «Сандокернс» СК (Умео) 3-1

|- style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)|| 2 || 2 || 0 || 0 || 7 || 1 || 6 || 4
|- style="background:#a8dca8"
| 2 ||style="text-align:left"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)|| 2 || 2 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 4
|-
| 3 ||style="text-align:left"|«Сандокернс» СК (Умео)|| 2 || 0 || 0 || 2 || 2 || 5 || -3 || 0
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Гельсінгборг ІФ|| 2 || 0 || 0 || 2 || 0 || 6 || -6 || 0
|}

Кваліфікація або пониження

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1969 у шведському спорті